George Stokes est un nom pouvant désigner :

George Gabriel Stokes (1819-1903), mathématicien et physicien irlandais,
 (1843-1898), ecclésiastique et historien irlandais,
George Henry Stokes (1876-1959), homme politique canadien en Ontario,
 (né en 1995), joueur écossais de rugby à XV,
George Stokes, joueur anglais de rugby à XIII.

Voir aussi

Stokes, George